Киршенблат — фамилия.

 Киршенблат, Меер (Mayer Kirshenblatt, 1916—2009) — канадский мемуарист, отец Б. Киршенблат-Гимблет.
 Киршенблат, Яков Давидович (1912—1980) — советский зоолог и эндокринолог.

 Киршенблат-Гимблет, Барбара (Barbara Kirshenblatt-Gimblett, род. 1942) — американский историк, музеевед.

Также 
 Kirshenblat — зоологический таксон, названный в честь Я. Д. Киршенблата.